|-
| (48101) 2001 FB61||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48102) 2001 FH64||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48103) 2001 FP66||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48104) 2001 FN68||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48105) 2001 FR70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48106) 2001 FV70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48107) 2001 FZ70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48108) 2001 FG71||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48109) 2001 FV72||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48110) 2001 FX72||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48111) 2001 FT74||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48112) 2001 FV74||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48113) 2001 FJ77||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48114) 2001 FW77||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48115) 2001 FF83||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48116) 2001 FK90||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48117) 2001 FL90||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48118) 2001 FX95||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48119) 2001 FK97||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48120) 2001 FT97||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48121) 2001 FE99||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48122) 2001 FQ100||||28 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48123) 2001 FP101||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48124) 2001 FZ101||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48125) 2001 FK105||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48126) 2001 FS105||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48127) 2001 FX105||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48128) 2001 FU107||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48129) 2001 FF112||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48130) 2001 FF119||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48131) 2001 FK119||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48132) 2001 FA122||||29 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (48133) 2001 FV126||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48134) 2001 FD127||||29 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48135) 2001 FC128||||31 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (48136) 2001 FO141||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48137) 2001 FS143||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48138) 2001 FF144||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48139) 2001 FY144||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48140) 2001 FT148||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48141) 2001 FE150||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48142) 2001 FG151||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48143) 2001 FY155||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48144) 2001 FQ156||||26 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48145) 2001 FJ157||||27 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48146) 2001 FR159||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48147) 2001 FO160||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48148) 2001 FF161||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48149) 2001 FX162||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48150) 2001 FA165||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48151) 2001 FJ169||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48152) 2001 FS172||||25 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48153) 2001 FW172||||31 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48154) 2001 GT3||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48155) 2001 GU4||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48156) 2001 GT5||||13 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48157) 2001 GB7||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48158) 2001 GM9||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 48159 Saint-Veran||2001 HY||16 квітня 2001||Обсерваторія Сен-Веран||Обсерваторія Сен-Веран
|-
| (48160) 2001 HC3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48161) 2001 HM3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48162) 2001 HX3||||17 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (48163) 2001 HD5||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48164) 2001 HJ9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48165) 2001 HH10||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48166) 2001 HT10||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48167) 2001 HS11||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48168) 2001 HC12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48169) 2001 HV12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48170) 2001 HP15||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 48171 Юза (Juza)||||23 квітня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (48172) 2001 HY18||||24 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48173) 2001 HM19||||24 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48174) 2001 HF21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48175) 2001 HB23||||26 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (48176) 2001 HF26||||27 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48177) 2001 HF27||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48178) 2001 HU31||||28 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (48179) 2001 HY31||||28 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (48180) 2001 HN32||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48181) 2001 HW32||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48182) 2001 HH40||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48183) 2001 HD41||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48184) 2001 HA44||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48185) 2001 HK44||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48186) 2001 HL45||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48187) 2001 HU46||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48188) 2001 HX48||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48189) 2001 HR49||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48190) 2001 HA53||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48191) 2001 HX54||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48192) 2001 HL57||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48193) 2001 HO58||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48194) 2001 HX63||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48195) 2001 HJ65||||30 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48196) 2001 JU1||||11 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48197) 2001 JO2||||15 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48198) 2001 JA6||||11 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48199) 2001 JU6||||14 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (48200) 2001 KU1||||19 травня 2001||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|}

48100